UTMB peut signifier :
 Ultra-Trail du Mont-Blanc, une course de plus de  autour du Mont-Blanc,
 University of Texas Medical Branch, la branche médecine de l'université du Texas,